Frasnes-lez-Anvaing, een gemeente in België
Frasnes-lez-Buissenal, een deelgemeente in België
Frasnes-lez-Couvin, een deelgemeente in België
Frasnes-lez-Gosselies, een deelgemeente in België